Palais Schwarzenberg ist der Name diverser Gebäude, welche mit der Adelsfamilie Schwarzenberg verbunden sind:

 Palais Schwarzenberg (Schwarzenbergplatz) in Wien
 Palais Schwarzenberg (Neuer Markt) in Wien
 Palais Schwarzenberg (Prag) in Prag
 Palais Schwarzenberg (Graz), ehemaliges Grazer Stadtpalais in der „Bürgergasse“ im Bezirk Innere Stadt